Die Zweite Division 1922/23 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 10. September 1922 und endete am 29. April 1923.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste und -zweite stieg in die Erste Division auf. Wegen der Reform der zweiten Division gab es in dieser Spielzeit keinen Absteiger.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1922/23